Сигла — одна з назв ялиця білої; білоялицевий гай;
 Сигла — заповідне урочище в Львівській області;
 Сигла — це бібліотечне коротке умовне буквено-циферне позначення книги чи документа.

Див. також 
 Сігла — село в окрузі Брезно Банськобистрицького краю Словаччини.